Patrick O’Connor – nowozelandzki zapaśnik
 Patrick O’Connor – jamajski lekkoatleta
 Patrick O’Connor – australijski aktor